Filip I. Burgundský ( Philippe de Rouvres a Philippe de Rouvre, 1346 hrad Rouvres – 21. listopadu 1361 hrad Rouvres) byl vévoda a hrabě burgundský, hrabě z Artois, Auvergne a Boulogne. Zemřel mlád a stal se tak posledním burgundským vévodou z krve Kapetovců.

Život 
Byl třetím potomkem a jediným synem Filipa, syna burgundského hraběte Oda IV. a Jany, dědičky hrabství Auvergne a Boulogne. Filipův otec se účastnil obrany proti anglické invazi a v srpnu 1346 během bitvy u Aiguillonu nešťastně spadl z koně a zemřel. Chlapec se narodil jako pohrobek. O čtyři roky později se Jana z Auvergne znovu provdala za normandského vévodu Jana, budoucího francouzského krále, který se tak stal poručníkem burgundského dědice.

Filip roku 1349 zdědil po dědově skonu titul burgundského vévody a roku 1357 se v zastoupení oženil se sedmiletou Markétou, dcerou a dědičkou flanderského hraběte Ludvíka II. Zemřel v patnácti letech na podzim 1361 v důsledku nemoci, aniž stačil se svou mladou ženou zplodit dědice. Vymřeli jím tak burgundští vévodové z dynastie Kapetovců. Byl pohřben v cisterciáckém klášteře Citeaux.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de

Burgundové
Burgundští vévodové
Burgundská hrabata
Hrabata z Boulogne
Hrabata z Artois
Hrabata z Auvergne
Oběti moru 14. století
Pohrobci
Narození v Burgundsku-Franche-Comté
Úmrtí v Burgundsku-Franche-Comté
Pohřbení v klášteře Citeaux
Narození v roce 1346
Úmrtí 21. listopadu
Úmrtí v roce 1361
Narození 5. srpna
Muži